Trial by Fire: Live in Leningrad – piąty solowy album, pierwszy koncertowy, szwedzkiego
gitarzysty Yngwiego Malmsteena wydany 17 października 1989 roku. Materiał został zarejestrowany podczas koncertu w Leningradzie. Album osiągnął sto dwudzieste ósme miejsce na liście Billboardu.

Lista utworów

Twórcy 

 Yngwie Malmsteen - gitara elektryczna, gitara akustyczna, śpiew
 Joe Lynn Turner - śpiew
 Barry Dunaway - gitara basowa
 Jens Johansson - instrumenty klawiszowe
 Anders Johansson - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1989
Albumy Yngwiego Malmsteena
Albumy koncertowe
Albumy Polydor Records